Иван Ростовцев:
 Ростовцев, Иван Александрович (1908—1959) — советский инженер-механик. Лауреат Сталинской и Ленинской премий.
 Ростовцев, Иван Алексеевич (1873—1947) — актёр, театральный режиссёр, педагог.
 Ростовцев, Иван Григорьевич — юрист, председатель Ленинградского областного суда.
 Ростовцев, Иван Прокопьевич (1898—?) — советский председатель Арзамасского окрисполкома.
 Ростовцев, Иван Яковлевич (1831—1917) — русский филолог-классик, попечитель Оренбургского учебного округа, действительный тайный советник.